O Decálogo é uma colecção de álbuns de banda desenhada que foram escritos por Frank Giroud. Cada um é ilustrado e assinado por um desenhador diferente.A colecção segue a historia de um pressuposto decálogo de Maomé, a sua edição em título de historia fantasiosa, rascunhos e em livro, assim como a destruição dos mesmos tal como a das pessoas que o tiveram em mãos. Cada álbum faz uso de eventos históricos reais como pano de fundo, segue uma ordem cronológica inversa, e refere um dos mandamentos do pressuposto decálogo.

 Álbuns
 O Decálogo I - O Manuscrito - de Frank Giroud, Joseph Béhé
 O Decálogo II - A Fatwa - de Frank Giroud, Giulio De Vita
 O Decálogo III - O Meteoro - de Frank Giroud, Jean-François Charles
 O Decálogo IV - O Juramento - de Frank Giroud, Tomaž Lavrič
 O Decálogo V - A Vingança - de Frank Giroud, Bruno Rocco
 O Decálogo VI - A Troca - de Frank Giroud, Alan Mounier
 O Decálogo VII - Os Conjurados - de Frank Giroud, Paul Gillon
 O Decálogo VIII - Nahik - de Frank Giroud, Lucien Rollin
 O Decálogo IX – O Papiro de Kôm-Ombo - de Frank Giroud, Michel Faure
 O Decálogo X – A Última Surata - de Frank Giroud, Franz

Ver Também:
 Jacques Charles Brunet

Banda desenhada franco-belga